

Patronyme 

 Alessandro Caprara (1626-1711), cardinal italien ;
 Aeneas Sylvius de Caprara (1631-1701), feldmarschall austro-italien ;
 Cornelio Caprara (1703-1765), cardinal italien ;
 Giovanni Battista Caprara (1733-1810), cardinal italien.